Antolin puede referirse a:

 Antolín de Pamiers (San Antolín), un mártir visigodo de los siglos V-VI
 Grupo Antolin, una multinacional española que diseña y fabrica componentes y módulos para el interior del automóvil.
 Paso Antolín o Antolín es una localidad uruguaya del departamento de Colonia. 
 Antolín del Campo, uno de los 11 municipios del estado Nueva Esparta, ubicado en la Isla de Margarita.

San Antolín 
 Catedral de San Antolín de Palencia
 Iglesia de San Antolín (Toques)
 Iglesia de San Antolín (Zamora)
 Iglesia de San Antolín de Bedón
 Iglesia de Santa María (San Antolín de Ibias)
 Iglesia museo de San Antolín de Tordesillas
 Colegiata de San Antolín, junto con el Castillo de La Mota, el edificio histórico más importante de Medina del Campo.
 Cripta de San Antolín
 Nuestra Señora de San Antolín
 Playa de San Antolín, está situada en la localidad de Naves, en el concejo asturiano de Llanes. 
 Condado de San Antolín de Sotillo, un título nobiliario español concedido por el Infante Enrique, posteriormente Enrique II de Castilla
 San Antolín de Ibias, una parroquia del concejo asturiano de Ibias, en España.
 San Antolín de las Dorigas, una parroquia del concejo asturiano de Salas, en España

Antolinos 
 Los Antolinos, un barrio de San Pedro del Pinatar, Murcia (España)